Манчев може да се отнася за:

 Атанас Манчев (1921 – 1944), български поет
 Богдан Манчев (1855 – неизв.), български учител и книжовник
 Боян Манчев (р. 1970), български философ и културен теоретик
 Васил Манчев, (1825 – 1907), учител-възрожденец
 Владимир Манчев (р. 1977), български футболист
 Димитър Манчев (1934 – 2009), български артист и киноартист
 Димитър Манчев (1870 - 1918), български политик
 Димитър Манчев (1869 - ), български военен и революционер
 Цветан Манчев (1877 – 1912), български актьор